Размеры динозавров являются одной из самых интересных особенностей этой группы животных для учёных, СМИ и общественности. Динозавры демонстрируют необычные вариации в своих габаритах — их масса могла составлять от 164 граммов (Epidexipteryx) до 108 тонн (Argentinosaurus).

Текущие данные свидетельствуют о том, что средний размер динозавров менялся на протяжении всего их существования.

Рекордные размеры 
Завроподы имели самые большие параметры среди всех динозавров. Гигантские доисторические млекопитающие, такие как Indricotherium и Palaeoloxodon (самые крупные наземные млекопитающие) были невелики по сравнению с гигантскими зауроподами. Только современные киты могут соперничать в размерах с этими динозаврами.

Один из самых высоких и тяжёлых динозавров, известных по более или менее полным скелетам — Giraffatitan brancai. Его остатки были обнаружены в Танзании между 1907 и 1912 годами. Животные достигали 12 метров в высоту, их длина составляла 21,8—22,5 метров, а масса 30—60 тонн. Один из самых длинных динозавров — Diplodocus hallorum, обнаруженный в штате Вайоминг в США и изначально описанный под названием сейсмозавр.

Известны и динозавры бо́льших размеров, но их реконструкции основаны исключительно на фрагментарных окаменелостях. Один из самых крупных известных завропод — аргентинозавр, длиной до 39,7 метров.

Крупнейшими тероподами были кархародонтозавр, Giganotosaurus и всем известный тираннозавр. Современные теории предполагают, что размер тела теропод непрерывно уменьшался в течение последних 50 миллионов лет их существования, от 163 килограммов до 0,8 килограммов, так как они в итоге эволюционировали в птиц.

Sauropodomorpha

Крупнейшие Sauropodomorpha

Мельчайшие Sauropodomorpha

Theropoda

Крупнейшие Theropoda

Мельчайшие Theropoda

Ornithopoda

Крупнейшие Ornithopoda

Мельчайшие Ornithopoda

Ceratopsia

Крупнейшие Ceratopsia

Мельчайшие Ceratopsia

Pachycephalosauria

Крупнейшие Pachycephalosauria

Мельчайшие Pachycephalosauria

Thyreophora

Крупнейшие Thyreophora

Мельчайшие Thyreophora

См. также 
 Размер птерозавров

Примечания

Ссылки 
 Body Size Distribution of the Dinosaurs
 Rates of Dinosaur Body Mass Evolution Indicate 170 Million Years of Sustained Ecological Innovation on the Avian Stem Lineage
 Dinosaurs, dragons, and dwarfs: The evolution of maximal body size
Биология динозавров
Строение организмов
Рекорды